Ariz ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Ariz (Marco de Canaveses), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Marco de Canaveses
 Ariz (Moimenta da Beira), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Moimenta da Beira

Ariz ist der Name folgender Personen:
 Carlos María Ariz Bolea CMF (1928–2015), Bischof von Colón-Kuna Yala

ARIZ ist ein Algorithmus zur Ideenfindung

Siehe auch:
 Aris